Архитектура — искусство проектировать и строить здания и другие сооружения (также их комплексы), создающие материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Архитектурой также называют здания и сооружения собирательно, их облик.
 В инженерной деятельности
 Архитектура системы — принципиальная организация системы, воплощенная в её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, направляющие её проектирование и эволюцию.
 В управленческой деятельности
 Архитектура предприятия — это наиболее общее и всестороннее представление предприятия, как хозяйствующего субъекта, имеющего краткосрочные и долгосрочные цели ведения своей основной деятельности, определённые миссией на региональном и мировом рынке, и стратегией развития, внешние и внутренние ресурсы, необходимые для выполнения миссии и достижения поставленных целей, а также сложившиеся правила ведения основной деятельности (бизнеса).
 Бизнес-архитектура на основании миссии, стратегии развития и долгосрочных бизнес-целей определяет необходимые организационную структуру, структуру каналов продаж и функциональную модель предприятия, документы, используемые в процессе разработки и реализации продуктов.
 В области информационных технологий и вычислительной техники
 Архитектура программного обеспечения является множеством структур, необходимых для рассуждения о программной системе, и включает элементы системы, связи между ними и свойства этих элементов и связей.
 Архитектура компьютера — концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы преобразования информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения.
 Микроархитектура — способ, которым данная архитектура набора команд реализована в процессоре (SPARC, x86, и так далее).
 Архитектура набора команд — часть архитектуры компьютера, определяющая программируемую часть ядра микропроцессора.
 Архитектура процессора — количественная составляющая компонентов микроархитектуры вычислительной машины (процессора компьютера) (например, регистр флагов или регистры процессора), рассматриваемая IT-специалистами в аспекте прикладной деятельности.
 Архитектура данных — способы взаимодействия систем и хранения данных.

См. также 

 История архитектуры
 Архитектурный стиль